

Geografia 
 Slovacchia
 Horná Potôň – comune nella regione di Trnava
 Orechová Potôň – comune nella regione di Trnava

Persone 
 Jean Poton de Xaintrailles – militare francese, maresciallo di Francia dal 1454 al 1461